Giustinopoli:altro nome di Capodistria
 Giustinopoli:altro nome di Anazarbe